Лу́нное божество́ — сверхъестественное существо, связываемое с Луной. Лунные божества существуют в разных политеистических религиях и мифологиях.

См. также 
 Луна в мифологии
 Солнечное божество

Примечания 

Луна